Anna est une variante du prénom Anne.

 La Déesse Anna fait partie des déesses gauloises.
 Anna est un roi d’Est-Anglie au .
 Anna est un personnage de la légende arthurienne.
 Anna est un personnage de fiction qui est apparu pour la première fois dans le  Classique d'animation des studios Disney, La Reine des neiges.
 Anna en hébreu signifie , et se retrouve sous la forme .
 Anna (720-740) était une impératrice byzantine, épouse d'Artabasde.

Toponymes 

 Anna, une commune espagnole de la province de Valence ;
 Anna, une ville de l'État d'Illinois, aux États-Unis ;
 Annapolis, la capitale de l'État du Maryland, aux États-Unis, nommée en l'honneur de la princesse Anne en 1694 ;
 Anna, une localité de l’État de l’Ohio, aux États-Unis ;
 Anna, une ville de l'État du Texas, aux États-Unis ;
 Anna, un village de la commune de Paide en Estonie ;
 Grotte Anna, une grotte calcaire située à Miskolc-Lillafüred en Hongrie.

Œuvres

Littérature 
 Anna est le prénom du personnage principal du roman homonyme de Léon Tolstoï : Anna Karénine (1877)

Cinéma 
 Anna est un film britannique réalisé par Henry Edwards (1918).
 Anna est un film italien réalisé par Giuseppe de Liguoro (1920).
 Anna est un film franco-italien réalisé par Alberto Lattuada (1951).
 Anna est un film hongrois réalisé par Zoltán Fábri (1958).
 Anna est un film indien réalisé par K.S. Sethumadhavan (1964).
 Anna est un téléfilm français réalisé par Pierre Koralnik (1967).
 Anna est un film suèdo-finlandais réalisé par Jörn Donner (1970).
 Anna est un film franco-hongrois réalisé par Márta Mészáros (1981).
 Anna est un film américain réalisé par Yurek Bogayevicz (1987).
 Anna est un film sud-africain réalisé par Manie van Rensburg (1996).
 Anna est un film danois réalisé par Erik Wedersøe (2000).
 , films et comédies musicales tirés des Mémoires d'Anna Leonowens.
 Anna est un film québécois réalisé par Charles-Olivier Michaud (2015).
 Anna est un film français réalisé par Luc Besson (2019).
 Anna est un court métrage israélien de Dekel Berenson (2019).

Télévision 
 Anna est une mini-série italienne de Niccolò Ammaniti sortie en 2021.

Musique

Chansons anglophones 
 Anna (Go to Him) est une chanson d'Arthur Alexander (1962).
 Anna est une chanson du groupe Toto sortie en 1988 dans l'album The seventh one.

Chansons francophones 
 Anna est le septième album de Serge Gainsbourg.
 Anna est la première chanson du premier album de Téléphone.

Autres 
 L'ère Anna est une ère du Japon.
 L'anna est une ancienne monnaie du sous-continent indien.

Voir aussi